Passendale bzw. Passchendaele bezeichnet:

 Passendale (Zonnebeke), einen Ortsteil der Gemeinde Zonnebeke in der belgischen Provinz Westflandern (frühere Schreibweise: Passchendaele)
 als Synonym für die Dritte Flandernschlacht 1917, bei der um diesen Ort gekämpft wurde
 Passendale (Käse), einen belgischen Schnittkäse
 Das Feld der Ehre – Die Schlacht von Passchendaele, ein kanadisches Kriegsdrama des Regisseurs Paul Gross aus dem Jahr 2008
 (9579) Passchendaele, einen Asteroiden des Hauptgürtels

Siehe auch
 Passiondale, 2017 veröffentlichtes Album von God Dethroned